Escheberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Escheberg, Stadtteil von Zierenberg, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Schloss Escheberg, bei Zierenberg, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Berge (sortiert nach Höhe):
 Escheberg (Rhön) (516,3 m), in der Rhön bei Schwarzenfels (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Escheberg (Hessischer Landrücken) (452,3 m), im Hessischen Landrücken bei Elm (Schlüchtern), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Escheberg (Malsburger Wald) (448,9 m), bei Escheberg (Zierenberg), Landkreis Kassel, Nordhessen

Escheberg ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Escheberg (Adelsgeschlecht)